Волгодо́новка () — село у складі Аршалинського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр Волгодоновського сільського округу.

Населення — 1004 особи (2009; 941 у 1999, 1148 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 росіяни — 43 %
 німці — 30 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Аршалинського району
Села Акмолинської області